Als Waldwolfsspinne werden folgende Spinnen aus der Familie der Wolfsspinnen (Lycosidae) bezeichnet:
 Trauerwolfsspinne (Pardosa lugubris)
 Großer Sonnenwolf (Xerolycosa nemoralis)